Brezovac (Rakovica) 
 Brezovac (Bjelovar)